La da`wa (arabe :  [da`wa], appel) désigne la technique de prosélytisme religieux utilisée par différentes mouvances musulmanes pour étendre leur aire de diffusion ;
 Le Parti islamique Dawa est un parti chiite irakien ;
 Le xian de Dawa (大洼县) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Dawa est un nom vernaculaire pouvant désigner en Nouvelle-Calédonie plusieurs espèces de poissons comme Naso unicornis ;
 Dawa est une marque de pâtisserie de la société suisse Wander AG.
 Dawa, premier roman de Julien Suaudeau, paru en 2014 chez Robert Laffont.
 Dawa, rivière éthiopienne formant le fleuve Jubba.
 Dawa, localité au Cameroun.

Prénom